Molekulska formula -{C2H2O3}- se može odnositi na:

 Formiloksimetanon
 Glioksilna kiselina